Охорона праці — комплементарне поняття, що описує систему заходів із забезпечення життя, здоров'я і працездатності людини під час трудової діяльності; навчальна дисципліна.
 Охорона праці (журнал) — всеукраїнське науково-виробниче видання.